Kahrīz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kahrīz (ort i Lorestan), 
 Kahrīz (ort i Kermanshah), 
 Nahrīz, ort, Zanjan, 
 Kahrīz (ort i Hamadan), 
 Kahrīz-e Bābā Ḩoseynī, ort, Hamadan, 
 Kahrīz Beyk, ort, Zanjan, 
 Kārīz (ort), Khorasan, 
 Kahrīz (periodisk sjö), Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar